De Nederlandse familie Krabbé bestaat uit de volgende personen:

 Hendrik Maarten Krabbé (1868-1931), kunstschilder
 Maarten Krabbé (1908-2005), kunstschilder (zoon van Hendrik Maarten Krabbé)
 Tim Krabbé (1943), schrijver en schaker (zoon van Maarten)
 Jeroen Krabbé (1944), acteur en filmregisseur (zoon van Maarten)
 Mirko Krabbé (1960), beeldend kunstenaar (zoon van Maarten, halfbroer van Tim en Jeroen)
 Martijn Krabbé (1968), tv- en radiopresentator (zoon van Jeroen)
 Jasper Krabbé (1970), beeldend kunstenaar (zoon van Jeroen)